Vasiljev ali Vasiljeva [vasíljev/vasíljeva] ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Васи́льев/Васи́льева). Priimek izhaja iz imena Vasilij.

Vasiljev 
 Anatolij Vasiljev, ruski gledališki režiser
 Boris Lvovič Vasiljev (1924 – 2013), ruski pisatelj
 Dimitrij Vasiljev (*1979), ruski smučarski skakalec.
 Fjodor Aleksandrovič Vasiljev (1850—1873), ruski slikar.
 Georgij Nikolajevič Vasiljev (1899—1946), ruski filmski igralec, režiser, scenarist in igralec
 Konstantin Aleksejevič Vasiljev (1942—1976), ruski slikar, grafik in ilustrator
 Mihail Nikolajevič Vasiljev (1770—1847), ruski viceadmiral in polarni raziskovalec.
 Mihail Nikolajevič Vasiljev (1830—1900), ruski slikar.
 Oleg Vasiljev (1931 – 2013), rusko - ameriški slikar
 Sergej Aleksandrovič Vasiljev, ruski častni konzul
 Sergej Dimitrijevič Vasiljev (1908—1982), ruski domoznanec.
 Sergej Dimitrijevič Vasiljev (1900—1959), ruski filmski režiser, igralec in scenarist
 Vladimir Vasiljev (*1940), ruski baletni plesalec
 Vladimir Nikolajevič Vasiljev (*1967), ruski pisatelj.
 Ivan Dimitrijevič Vasiljev, sovjetski general
 Aleksander Filipovič Vasiljev, sovjetski general
 Nikolaj Aleksejevič Vasiljev, sovjetski general
 Mihail Fjodorovič Vasiljev, sovjetski general
 Peter Mihailovič Vasiljev, sovjetski general
 Vasilij Jefimovič Vasiljev, sovjetski general
 Vasilij Petrovič Vasiljev, sovjetski general
 Aleksander Fjodorovič Vasiljev, sovjetski general
 Ilija Vasiljevič Vasiljev, sovjetski general
 Ivan Vasiljevič Vasiljev, sovjetski general
 Maksim Andrejevič Vasiljev, sovjetski general
 Boris Dimitrijevič Vasiljev, sovjetski general
 Aleksander Iljič Vasiljev, sovjetski general
 Sergej Terentevič Vasiljev, sovjetski general
 Vasilij Vasiljevič Vasiljev, sovjetski general
 Nikolaj Aleksandrovič Vasiljev, sovjetski general
 Dimitrij Georgijevič Vasiljev, sovjetski general

Vasiljeva 
 Katarina Jevgenjevna Vasiljeva (*1961), ruska gledališka in filmska igralka.
 Katarina Nikolajevna Vasiljeva (1829—1877), ruska igralka.
 Katarina Sergejevna Vasiljeva (*1945), ruska gledališka in filmska igralka.
 Ljudmila Nikolajevna Vasiljeva (1930—1949), čuvaška pesnica.
 Olga Anatoljevna Vasiljeva (*1967), ruska gledališka in filmska igralka.
 Sofja Vladimirovna Vasiljeva (*1992), ameriška filmska igralka.
 Tatjana Grigorjevna Vasiljeva (*1947), ruska gledališka in filmska igralka.
 Tatjana Vadimovna Vasiljeva (1942—2002), ruska klasična filologinja, filozofinja in prevajalka.
 Vera Kuzminična Vasiljeva (*1925), ruska gledališka in filmska igralka.

Glej tudi 
 Vasilev
 Vasiljevski (Aleksandr Mihajlovič Vasiljevski 1895--1977), sovjetski maršal, načelnik generalštaba in minister oboroženih sil 
 Vasilivka
 Vasiljevič
 Vasiljević
 Vasiljevka
 Vasiljevo